Slättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slättjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Slättjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Slättjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn